Filmy 
 Ukochany − francusko-brytyjsko-czeski melodramat z 2011 roku, w reżyserii Christophe'a Honoré'a
 Ukochany − brytyjsko-grecki film dramatyczny z 1970 roku, w reżyserii George'a P. Cosmatosa
 Ukochany − czechosłowacki film komediowy z 1941 roku, w reżyserii Martina Friča
 Ukochany − amerykański komediodramat 1939 roku, w reżyserii Leo McCareya